Антонио Жозе да Силва Фильо (; 18 мая 1959, Олинда), более известен под именем Биро-Биро () — бразильский футболист, опорный полузащитник. Одна из легенд клуба «Коринтианс», за который он выступал на протяжении 11 лет, проведя 589 матчей (265 побед, 199 ничьих и 125 поражений), 5-й результат в истории клуба, и забив 75 мячей.

Карьера 
Биро-Биро начал свою карьеру в клубе «Спорт Ресифи» в 1977 году, в первый же сезон выиграв Чемпионат штата Пернамбуку. В следующем году он перешёл в клуб «Коринтианс», став одним из лидеров команды 1980-х, вместе с Сократесом и Касагранде. Любопытный эпизод произошёл в первый день Биро-Биро в клубе, президент «Коринтианса» Висенте Матеус назвал футболиста «Лето Лето», что вызвало смех у игроков клуба. В «Коринтиансе» Биро-Биро провёл 11 лет, он выиграл с командой 4 чемпионата Сан-Паулу, особенно важную роль Биро-Биро сыграл в чемпионате штата 1982 года, ведь именно гол Биро-Биро в ворота «Сан-Паулу» принёс победу в турнире его команде. Несмотря на то, что Биро-Биро был лидером команды, в сборную Бразилии футболист не приглашался.

Затем Биро-Биро выступал за клубы «Португеза Деспортос», «Коритиба», «Гуарани» (Кампинас), «Паулиста», «Ремо», с которым футболист выиграл чемпионата штата Пара, «Ботафого» (Рибейран-Прету) и «Насьонал» (Сан-Паулу).

Попробовал себя Биро-Биро и на тренерском поприще, несколько месяцев тренируя клуб «Мауаэнсе». Также работал в футбольной академии в СЕРЕТ Кануто де Абреу, в Татуапе.

С 1989 года по 1992 год Биро-Биро был выборным членом муниципалитета Сан-Паулу. А в 2006 году баллотировался в парламент Бразилии от социал-христианской партии, но выборы проиграл.

Биро-Биро женат на племяннице Висенте Матеуса (бывшего президента «Коринтианса»), у них трое детей.

Достижения 
 Чемпионат штата Пернамбуку: 1977
 Чемпион штата Сан-Паулу: 1979, 1982, 1983, 1988
 Чемпион штата Пара: 1993

Ссылки 
 Сайт, посвящённый Биро-Биро
 Сайт, посвящённый Биро-Биро 
 Сайт, посвящённый Биро-Биро
 Статья на miltonneves.com.br

Футболисты Бразилии
Футбольные тренеры Бразилии
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Ремо»
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Паулиста»
Игроки ФК «Ботафого» Рибейран-Прету
Игроки ФК «Насьонал» Сан-Паулу